Sainte-Anastasie (Cantal)
Sainte-Anastasie (Gard)
ook:
Sainte-Anastasie-sur-Issole, Var